Küchlein ist

 ein Diminutiv von Kuchen
 eine im ostmitteldeutschen Sprachraum verwendete Bezeichnung für Küken

Siehe auch:
 Küchle